Шевченко Олександр Анатолійович (1963) — український поет, композитор.
 Шевченко Олександр Андрійович
 Шевченко Олександр Андрійович (1936) — український письменник.
 Шевченко Олександр Андрійович (1908, Катеринослав) — український учений у галузі обробки металів тиском, член-кореспондент АН УРСР (1972), Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Шевченко Олександр Вікторович (1966) — український художник
 Шевченко Олександр Григорович (1954) — український редактор.
 Шевченко Олександр Григорович (1992) — український футболіст.
 Шевченко Олександр Дмитрович (1961) — український дипломат.
 Шевченко Олександр Леонідович (1971) — український підприємець і політик.
 Шевченко Олександр Овсійович (1924–1944) — Герой Радянського Союзу
 Шевченко Олександр Олександрович (1961) — український політик.
 Шевченко Олександр Оксеньтійович (1937) — український вчений-правознавець, доктор юридичних наук, професор кафедри історії права і держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок